Europese hittegolf van 2003
 Hittegolven in Europa (2019)